Бенвену́то Челли́ни (; , Флоренция — , Флоренция) — итальянский скульптор, ювелир, живописец, воин и музыкант эпохи Ренессанса.

Биография 
Челлини родился 3 ноября 1500 года во Флоренции, в семье землевладельца и мастера по изготовлению музыкальных инструментов Джованни Челлини (сына каменщика) и Марии Лизабетты Гриначчи. Бенвенуто был вторым ребёнком в семье, появившимся на девятнадцатом году брака родителей.

Несмотря на желание отца, которому хотелось видеть сына музыкантом, Бенвенуто в 1513 году нанялся учеником в мастерскую ювелира Брандини, где обучился способам художественной обработки металла. С этих лет начал участвовать во многих драках, особенно с другими ювелирами, отчего в 1516 и 1523 годах изгонялся из родного города. После скитаний по Италии осел в 1524 году в Риме, где сблизился с верхушкой Ватикана.

В 1527 году участвовал в обороне Рима от имперских войск. После поражения римлян покинул город.

В 1529 году вернулся в Рим и получил должность начальника папского монетного двора, которую занимал до 1534 года. Все его ювелирные произведения той эпохи (за исключением нескольких медалей) не сохранились — они были позднее переплавлены.

Мстя за брата, в 1531—1534 годах Челлини убил ювелира, затем напал на нотариуса, после чего бежал в Неаполь, где опять лишил жизни ещё одного ювелира за то, что тот плохо высказывался о Челлини при папском дворе.

В 1537 году был принят на французскую службу королём Франциском I, исполнив его портретную медаль.

Снова попав в Рим, Челлини был арестован, обвинён в краже папских драгоценностей, однако он смог бежать из замка Святого Ангела. На воле мастер пробыл недолго: он вновь был заключён под стражу, но затем освобождён.
Историк философии Г. Гефдинг (1843—1931) сообщает, что находясь в заточении, Бенвенуто Челлини имел реальное видение солнца, поднявшегося над стеной, в середине которого находился распятый Иисус Христос, следом явилась Мария с Младенцем в виде рельефа.

С 1540 года жил при французском королевском дворе в Фонтенбло, где завершил работу над единственным дошедшим до нас ювелирным произведением, подлинность которого не подлежит сомнению, — большой солонкой Франциска I (1540—1543).

Во Франции мастер освоил технику бронзового литья и с той поры начал выполнять крупные скульптурные заказы. С 1545 по 1553 год Челлини находился на службе у герцога Козимо I Медичи во Флоренции, где создал знаменитую статую Персея, держащего голову Медузы-Горгоны. Здесь он исполнил и ряд других скульптур, реставрировал античные произведения. Отдельного внимания заслуживает активное участие Челлини в местном академическом движении. С 1545 по 1547 год он включился в деятельность незадолго до того основанной Флорентийской академии, интеллектуальная жизнь которой отразилась как в его лирике, так и в автобиографии и трактатах (Челлини называл академию «чудесной школой»).

В 1556 году Челлини опять заключили в тюрьму за драку с ювелиром. Последним его значительным монументальным произведением явилось «Распятие». Под домашним арестом мастер начал писать автобиографию, ставшую жемчужиной его творчества.

Скульптор скончался 13 февраля 1571 года в родной Флоренции. Был похоронен с большими почестями в Церкви Благовещения.

Творчество 

Книга «Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентийца, написанная им самим во Флоренции» является одним из самых замечательных произведений литературы XVI в. Бенвенуто Челлини начал писать автобиографию в 1558 году. Паоло Росси демонстрирует, что итоговый вариант рукописи (bella copia), предположительно, предназначавшийся для распространения среди друзей и коллег скульптора и написанный рукой 14-летнего мальчика, секретаря Челлини, значительно отличался от черновика, содержавшего обширные правки. При создании последнего, автор, скорее всего, использовал различные дневниковые записи, которые в то время вели не только люди искусства, но также, например, торговцы.
Хроника событий Жизни доходит до 1562 года. В XVIII веке после разнообразных приключений, рукопись пропала. В 1805 году она была найдена в одной из книжных лавок во Флоренции и передана в библиотеку Лауренциана, где находится и по сей день. Первое печатное издание появилось в Неаполе в 1728 году.

Жизнь Бенвенуто Челлини написана в той литературной манере, которую можно назвать популярной, и этим отличается от таких произведений, как «Исповедь блаженного Августина» или «Исповедь Руссо». На страницах своей книги Бенвенуто Челлини не высказал никаких новых идей; он описал свои приключения, мысли и чувства с откровенностью, не характерной для жанра автобиографии предшествующего времени, и сделал это богатым разговорным языком, который очень убедительно передаёт ход мысли и переживания человека. С другой стороны, о масштабе и глубине литературных и интеллектуальных поисков автора говорит тот факт, что повествование содержит множественные отсылки к «тайному» знанию эпохи. Автобиография Челлини несёт в себе уникальную историческую информацию о различных эзотерических практиках Возрождения. Среди них присутствуют имагинативная магия, мистические религиозные видения, коллективные призывания духов, характерные для флорентийского неоплатонизма.
Одной из главных черт литературного героя Челлини является его меланхолическая натура, подразумевающая особую чувствительность человека искусства к окружающему миру, выражающуюся в крайних проявлениях таких эмоций, как гнев и любовь.

Современники высоко ценили Челлини как ремесленника, относительно же его художественного дарования мнения разделились; однако, несмотря на это, он представлял скульпторов на торжественной церемонии погребения Микеланджело. Варки и Вазари с похвалой отзывались о его таланте ювелира. Вазари, например, писал, что Челлини — непревзойдённый мастер медальерного искусства, превосходящий даже древних, и величайший ювелир своего времени, а также замечательный скульптор. Из созданных им произведений ювелирного искусства сохранилось немногое: солонка Франциска I (1540—1543, Вена, Художественно-исторический музей), медали и монеты, сделанные для папы Климента VII и Алессандро Медичи, а также эскизы декоративной застёжки для облачений Климента VII.

Место Челлини в истории искусств определяется прежде всего его работами в области скульптуры. Его творчество оказало влияние на развитие маньеризма. Наиболее значительное из его произведений, созданных во время пребывания во Франции, — бронзовый рельеф Нимфа Фонтенбло (до 1545, Лувр). Из сохранившихся произведений, выполненных им по возвращении во Флоренцию: Персей (1545—1553, Флоренция, Лоджия деи Ланци), статуэтка Борзая (1545—1546, Флоренция, Барджелло); бюст Козимо Медичи (1545—1548, там же); Ганимед (1548—1550); Аполлон и Гиацинт; Нарцисс (все во Флоренции); бюст Биндо Альтовити; Распятие (ок. 1562, Эскориал).

Виктор Шкловский в своей книге «Гамбургский счёт» пишет: «Челлини рассказывает в автобиографии о том, как папа заказал драгоценное украшение, в которое должен был быть вставлен прекрасный бриллиант. Все соперничающие мастера делали различные фигуры и среди них вставили камень; только Челлини пришло в голову использовать бриллиант так, чтобы ввязать его в композицию с мотивировкой: он сделал из этого камня престол для Бога-отца, вычеканенного на рельефе».

Однажды Бенвенуто надолго исчез из Ватикана, прихватив с собой золото и несколько драгоценных камней, выданных ему для работы из папского хранилища. Причём его отсутствие было достаточно долгим, чтобы вызвать гнев его Святейшества. Когда, наконец, Челлини вернулся, то его встретили бранью: «О, эти художники! Вечные посетители кабаков, спутники развратных девок, подонки общества, язычники, а не добрые христиане!..» Вместо оправдания Челлини молча выложил кипарисовый ларец, внутри которого находилась гемма из многоцветного сардоникса. Резко оборвав свои гневные филиппики, папа долго и внимательно разглядывал вещь. На камне Челлини вырезал канонический евангельский сюжет — Тайную Вечерю. Причём многоцветный камень был употреблён самым изобретательным образом. Все пятна, цвета и прожилки сардоникса были использованы в каноническом сюжете для характеристики персонажей. Христос оказался в белом природном одеянии, апостол Иоанн — в голубом, Пётр — в красном, а Иуда, конечно, в мрачном тёмно-коричневом хитоне. Но более всего папу поразила идея, что этот сардоникс валялся на земле много тысяч лет как простой булыжник, и никому до него не было никакого дела. Но вот пришёл «распутный» художник, коснулся камня своим несложным резцом и сотворил из булыжника — чудо. Бенвенуто Челлини был прощён и провозглашён возлюбленным сыном церкви. Его шедевр торжественно перенесли в собор апостола Петра и поставили в алтаре главного притвора. Здесь он и находится до сего времени наряду с другими избранными геммами всех времён христианства.

Автобиография Бенвенуто Челлини вдохновила Александра Дюма — отца на создание романа «Асканио» (1843), где описывается период жизни Бенвенуто Челлини во Франции; в сюжет произведения автор искусно вплетает историю любви подмастерья Асканио к дочке парижского прево — Коломбе. В 1877 году в Генуе была поставлена опера «Бенвенуто Челлини» итальянского композитора Эмилио Боццано на либретто Джузеппе Перозио, написанное на основе всё того же автобиографического романа, а в 1838 году в Париже состоялась премьера одноимённой оперы французского композитора Гектора Берлиоза на либретто Л. де Вайи и О. Барбье по мотивам также «Жизни Бенвенуто Челлини».

Портреты Бенвенуто Челлини 
Характеристики биометрии лица Бенвенуто Челлини (1500—1570) в настоящее время достаточно чётко установлены на основе анализа его прижизненных изображений. Однако несколько псевдопортретов Бенвенуто Челлини, выполненных художниками XVII—XX веков по мотивам литературных описаний его внешности, до сих пор затрудняют опознавание Челлини среди персонажей произведений изобразительного искусства.

Киновоплощения 
 В фильме «Великолепный авантюрист» 1963 г., посвящённом жизни Бенвенуто Челлини, его сыграл Брэтт Хелси.
 Жизни Бенвенуто Челлини посвящена биографическая кинокартина «Челлини: Преступная жизнь» 1990 г.
 В фильме «Золото» 1992 года Челлини представлен в комической роли. Во время осады Рима армией Карла Бурбона он выстрелом из пушки сбивает голову Карлу, но папа не благодарит, а отчитывает его.
 В фильме-комедии 1968 года «Как украсть миллион» с Одри Хэпбёрн в качестве шедевра, вокруг которого строится сюжет, представлена статуэтка Венеры работы Челлини (на самом деле — подделка).

Публикации сочинений 
 Vita, а cura di G. G. Ferrero, Torino, 1959;

Первые русские переводы книги «Жизнь» появились XIX веке, но сделаны были не с оригинала, а с французского перевода:
 
 

Первый основательный перевод с итальянского был выполнен Михаилом Лозинским:
 

В дальнейшем перевод Лозинского неоднократно переиздавался (1958, 1987 и т. д.).

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 Camesasca Е., Tutta l’opera del Cellini, Mil., 1955;
 Calamandrei P., Scritti e inediti celliniani, Firenze, 1971.
 López Gajate, Juan. El Cristo Blanco de Cellini. San Lorenzo del Escorial: Escurialenses, 1995.
 Pope-Hennessy, John Wyndham. Cellini. New York: Abbeville Press, 1985.
 Parker, Derek: Cellini. London, Sutton, 2004.

Ссылки 

 
 Homoerotic works in the Androphile image collection 
 Изображение Персея: Reverse angle (400k) from Pbase
 More images

Писатели Возрождения
Скульпторы Италии XVI века
Скульпторы итальянского Возрождения
Художники Флоренции
Ювелиры Италии
Художники-монахи
Бенвенуто Челлини
Совершившие побег из мест заключения